Глибо́ке го́рло:

 Глибоке Горло — учасник політичного скандалу Вотергейт
 Глибоке Горло — персонаж фантастичного телесеріалу «Секретні матеріали»
 Глибоке горло — техніка орального сексу
 «Глибоке горло» — американський порнофільм 1972
 Deep Throats — епізод (2006) американського мультсеріалу «Гріффіни»